Defensor hace referencia a varios artículos:

Derecho

Defensor del Pueblo, defensa de la ciudadanía.
Defensor del lector, cargo de algunos medios de comunicación que recibe quejas y sugerencias de los lectores
Fidei defensor o Defensor de la Fe, título que han recibido algunos monarcas
Defensor público, en materia procesal penal.
Defensor del vínculo (defensor matrimonii), en derecho canónico.

Deporte

Defensor Sporting Club, equipo de fútbol de Uruguay.
Defensa (fútbol), jugador cuyo puesto está designado entre el arco, o portería, y el mediocampo.

Ficción

Defensor (cómic), personaje de la Marvel Comics.